Lina Tur Bonet es una violinista y directora española.

De origen ibicenco, recibió sus primeras lecciones de música a la edad de tres años, de la mano de su padre, Antonio Tur, compaginándolo con clases de danza. 

Fuera de España, se formó como violinista en las Universidades de Friburgo y Viena, por cuya Musikhochschule es Magistra Artis, con los profesores Nicolas Chumachenco, Gunther Pichler (Alban Berg Quartet) y Hiro Kurosaki. También recibe clases magistrales de emiencias como Tibor Varga, Franco Gulli, Shmuel Askenasi, Augustin Dumay, Joseph Silverstein, Erich Höbarth y Rainer Kussmaul, obteniendo becas de la Alexander von Humbold-Stiftung, la ÖAD Austria, y la Fundación Séneca.   

Ha impartido cursos dentro y fuera de España. Ha ocupado la cátedra de violín romántico en el Conservatorio de Superior de Aragón. Actualmente, imparte sus clases en el Centro Superior Katarina Gurska.

Repertorio
Ha interpretado las Sonatas del Rosario de H.I.F. von Biber en Tokio, Madrid y Viena, ha sido concertino de un centenar de Cantatas de Bach y de sus Pasiones -incluyendo la Pasión según San Mateo en el Konzertgebouw de Ámsterdam con Concerto Köln-, ha interpretado el Cuarteto "pour la fin du temps" de Olivier Messiaen o los de W. Lutoslawsky y Morton Feldman en la Fundación Antoni Tàpies de Barcelona, e interpretado como solista con orquesta obras de Vivaldi, Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, Ravel, Chausson, Mendelssohn o Piazzolla con orquestas de cámara y sinfónicas dentro y fuera de su país. Ha estrenado la obra Melancholia para violín solo  y “Far Water” para violín y cantante de Teatro Noh, ambas dedicadas a ella por el compositor José María Sánchez Verdú, en Tokio. Fue invitada del Festival de Montreal para interpretar la integral de la obra para violín solo de J.S.Bach.

Orquestas 
Lina Tur Bonet participa como concertino en agrupaciones como Il Complesso Barocco, Concerto Köln, Clemencic Consort, Orquesta de Cámara de Mannheim, Bach Consort de Viena, Neue Hofkapelle Munich, Orquesta del Teatro del Liceo, Orquesta Sinfónica de Las Palmas, Orquesta del Palau de les Arts de Valencia, Euskal Baroque Ensemble, Estil Concertant, Accademia del Piacere, La Ritirata, Hippocampus, Forma Antiqva, United Continuo Ensemble, o la Capilla Real de Madrid, colaborando con orquestas como Les Musiciens du Louvre (donde ejerció como solista en “Il trionfo del tempo...” de Haendel), Les Arts Florissants, Mahler Chamber Orchestra, Modo Antiquo, Orchestra Mozart de Bolonia, la Orquesta de Cámara “Reina Sofía”, el Orpheon Consort, Al Ayre Español, o la Orquesta BandArt.  

Ha trabajado bajo la batuta de Claudio Abbado, Daniel Harding, Sir John Eliot Gardiner, Marc Minkowski, William Christie, Fabio Biondi, Kent Nagano, Ottavio Dantone, Alan Curtis, Rene Clemencic, Reinhardt Goebel, Roy Goodman, Federico Sardelli, Florian Heyerick, Joshua Rifkin, Daniele Gatti, o Paul Goodwin.

Música de cámara
Actúa con regularidad en grupos de cámara. Como becaria de Villa Musica en Mainz ha trabajado con artistas consagrados como Mennahem Pressler (Beaux Arts trio), Georg Faust (Filarmónica de Berlín), Ulf Rodenhäuser (Filarmónica de Múnich), Patrick Demenga, John Holloway, o Thomas Brandis. 

Es fundadora del grupo Musica Alchemica, con el que ha grabado música de Legrenzi, obra inédita de Antonio Vivaldi, las sonatas de Elisabeth Jacquet de la Guerre, las Sonatas del Rosario de Biber y, recientemente, el Op. V de Arcangelo Corelli, con gran éxito de público y crítica, y con los que ha recibido algunos de los más prestigiosos galardones (Premio GEMA a mejor producción discográfica de 2015 y nominación al Mejor CD de música antigua del 2015 por los International Classic Music Awards) por parte de publicaciones como Grammophone, BBC Music Magazine o Scherzo.

Giras 
Como solista, ha actuado en el Wigmore Hall de Londres, Styriarte de Austria, Music Before 1800 New York City, San Diego Early Music Festival, Yale Instrument Collection, Musashino Hall Tokyo, Festival Brezice de Eslovenia, Festival de Herne, Festival de Mainz, Festival de Brunnenthal, La Usina de las Artes de Buenos Aires, Auditorio Nacional de Madrid, Residenzwoche Munich, Sala de la Radio Vienesa ORF, Società Aquilana di concerti, Real Coliseo Carlos III de El Escorial, Quincena musical de San Sebastián, Festival de Música y Danza de Granada, Festival de Santander, Festival de Torroella, Lufthansa Festival de Londres, Schubertiada de Vilalbertrán, Festival de Aranjuez, Ekhof Festival Gotha, Musika-Música de Bilbao, Palau de la Música de Valencia, YMCA Jerusalem y Tel Aviv. Solista de la European Union Baroque Orchestra realizando giras en las salas más relevantes de Europa en el año 2002. 

Lina ha interpretado solos de J.S.Bach en el Concertgebouw Ámsterdam, Teatro Solís de Montevideo, Coliseo de Buenos Aires, Teatro Municipal de Río de Janeiro o Teatro de Santiago de Chile, y como primer violín en grupos de cámara ha sido invitada al Musikverein de Viena, Potsdamer Festival, Barocktage Melk, Palau de la Música de Barcelona, Festival van Vlaanderen Gent, Konzerthaus Wien, Gustav Mahler Musikwochen Toblach y la Fundación Juan March de Madrid, siendo grabada en numerosas ocasiones por la BBC en Londres, RTVE, TV3, la radio y televisión alemanas, las televisiones de Eslovenia, Croacia, Bulgaria y la ORF austríaca.

Ha realizado giras por toda Europa, EE.UU. Sudamérica y Asia, actuando en los más importantes escenarios del mundo como el Lincoln Center New York, Berliner Philarmonie, Scala de Milan, Concertgebouw de Ámsterdam, Royal Albert Hall, Barbican Centre, Theatre des Champs Elysees, Bunkamura Hall, Filarmonía de San Petersburgo, o Konzerthaus Viena.

Ha sido grabada en varias ocasiones por la BBC en Londres, SWR alemana, RTVE, TV3, las televisiones de Eslovenia, Croacia y Bulgaria y la ORF austríaca.  

Recientemente, sus compromisos la han llevado a Estados Unidos, Tokio, Sudamérica, e Israel

Grabaciones 

Su grabación del op. V de  Corelli con ornamentaciones propias ha sido elegida “recommended top-version” de entre todas las versiones existentes por la BBC Radio 3 en su programa Record Review - “Building a library”, y sus Sonatas del Rosario de Biber fueron calificadas de “referenciales” por Gramophone. También han sido recomendadas sus grabaciones de inéditos de Vivaldi por la Bayerische Rundfunk, la SWR, y en las radios española y austríaca.

- Su último disco lleva por título La Bellezza (2020) y es una selección de obras de diferentes autores del siglo XVII. Es una selección personal de la violinista, con algunas de las partituras que considera más bellas de la época. 

-Vivaldi Premieres como directora y solista de su grupo, MUSIca ALcheMIca, para el sello PAN CLASSICS, con obra inédita para violín solista de Antonio Vivaldi

-Mystery Sonatas de H.I.F. von Biber como directora y solista de su grupo, MUSIca ALcheMIca, para el sello PAN CLASSICS ,

(ha gozado de una espectacular acogida y ha recibido grandes elogios de la Revista Gramophone, que la ha considerado versión referencial, 5* del BBC Music Magazine, los 5* DIAPASON, y de nuevo el Melómano de Oro y el "Excepcional" por la Revista Scherzo. Nominado a los ICMA internacionales como mejor CD de música barroca del año. La revista de El Cultural de el Mundo lo incluyó como lo mejor del 2015, y obtuvo el Premio GEMA al mejor CD en junio de 2016.)

-"La Gioia" como directora y solista de su grupo, MUSIca ALcheMIca para el sello PAN CLASSICS, con la integral de las Sonatas op. V de Arcangelo Corelli

(ha recibido unánimemente la categoría de referencial, premiada ya con la "E" de la revista Scherzo, "Tipp" de la Revista alemana Toccata  y la "R" de la revista Ritmo.)

-"Sonatas de Elizabeth Jacquet de la Guerre" con Kenneth Weiss y Patxi Montero para el sello Verso, reeditado por PAN CLASSICS.

(Melómano de Oro, "Excepcional" por la Revista Scherzo, "R" de Ritmo y 5*DIAPASON)

-  “Il Grosso Mogul”, registrando de nuevo música inédita de Vivaldi, ha recibido en apenas unas semanas el Premio Gema a la mejor producción discográfica de 2018, “E” de Scherzo, “R” de Ritmo y Tipp de Toccata, siendo también CD recomendado por las radios de Berlín, la de Baviera y la del Sur de Alemania. Ha sido nominado a los Opus Klassiks en las categorías de mejor solista, mejor ensemble, y mejor grabación de conciertos.

-Su grabación con el violinista italiano Enrico Onofri "Duos de Bartok" para el sello Pan Classics, incluye también dúos de Vivaldi.

También ha registrado numerosa música inédita, llevando a cabo las primeras grabaciones mundiales de la integral de los tríos de Boccherini op. 34 con La Ritirata (Glossa), música de cámara de Joaquín García, Oliver y Astorga y Plá con Estil Concertant, "Le Nozze de Iole ed Ercole" de Leonardo Leo como concertino con la Hofkapelle de Munich (ORF), "Sardanapalus" de Boxberg como concertino del United Continuo Ensemble (Pan Classics), música de cámara desconocida de la época de Mahler para la ORF y la Sinfonía Concertante de Brunetti para dos violines (Lindoro). Asimismo ha grabado las sonatas de Bach y Handel con Anne Marie Dragosits para ORF, el disco "Marais Meets Corelli" (Pan Classics) y el disco "Folia" (Glossa).

Ha realizado grabaciones para las siguientes discográficas y cadenas de televisión: 

•       Pan Classics
•	Glossa
•       Columna Musica
•       Aparthé
•	Verso
•	ORF
•	NHK Japan
•       BBC Londres
•	RTVE.
•	TV3.
•	Radio y Televisión alemanas. 
•	Televisiones de Eslovenia, Croacia y Bulgaria.

Véase también 
 Mujeres en la música

Referencias

Enlaces externos 
 Web de la artista
 Noticia ABC cultura
 Noticia El Cultural
 http://www.sandiegouniontribune.com/entertainment/classical-music/sdut-cuyamaca-college-early-music-society-concert-2016feb22-story.html
 https://elpais.com/cultura/2015/01/27/babelia/1422372659_557180.html
 http://www.jpost.com/Israel-News/Culture/A-concert-for-all-seasons-494494
 http://www.rtve.es/radio/20170303/nuevo-videoclip-lina-tur/1497729.shtml
 http://www.rtve.es/television/20130503/lina-tur-bonet-violin-instrumento-del-diablo/655704.shtml
 https://www.codalario.com/entrevista/entrevistas/lina-tur--violinista-lo-que-mas-me-interesa-a-la-hora-de-interpretar-es-honrar-a-quien-lo-compuso-intentando-serle-fiel_5167_4_15309_0_4_in.html
 http://www.beckmesser.com/lina-tur-soy-un-poco-obsesiva-con-el-fraseo/
 https://www.brit-es.com/entrevistamos-a-lina-tur-la-violinista-que-interpreta-a-corelli-y-escucha-los-silencios-del-publico/

Personas de Ibiza
Violinistas clásicos de España
Mujeres violinistas
Intérpretes de música antigua
Mujeres músicas de España